A francolim-camaronês (Francolinus camerunensis sin.Pternistis camerunensis) é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Apenas pode ser encontrada nos Camarões.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Francolinus
Aves descritas em 1909